Andruś Takindang (, Andruś Takindang; ur. 4 września 1983) – białoruski artysta, poeta i muzyk, członek zespołu folkowego Recha; prowadził program telewizyjny o języku białoruskim w telewizji – ONT.

Życiorys 

Urodził się w 1983 roku. Jego matka była białoruskojęzyczną Białorusinką, ojciec pochodził z Czadu. Przez pierwsze lata mieszkał na wsi na Witebszczyźnie, uczył się w białoruskojęzycznej szkole. Ukończył Koledż Artystyczny im. Achremczyka i Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuk. Pracuje jako artysta konserwator, występuje też w zespole folkowej grupy muzycznej Recha. Mieszka w Mińsku. Stale posługuje się językiem białoruskim. Raz w tygodniu prowadzi w telewizji ONT program na temat poprawnego posługiwania się tym językiem.

Dorobek artystyczny 

 2012: Horad

Przypisy 

Absolwenci Białoruskiego Uniwersytetu Kultury
Białoruscy muzycy
Białoruscy poeci XXI wieku
Urodzeni w 1983